Coremacera — род двукрылых из семейства тенниц.

Внешнее строение 
Длина тела 6-10 мм. Вершина третьего членика усиков покрыта щетинками. Лобная полоска широкая и блестящая. Усиковая ямка блестящая, хорошо выражена. На орбитах вокруг глаз расположены по две щетинки. Вокруг передних орбитальных щетинок имеется большое бархатистое пятно, иногда достигающее задних орбитальных щетинок. Переднегрудной стернит, мезоплевры и птероплевры голые. Крылья затемнённые с сетчатыми рисунком На вершине задних голеней одна щетинка. Ноги желтовато-бурые или чёрные. Яйца удлинённые и слегка изогнутые, коричневые, длиной 0,52 мм, шириной 0,22 мм. Поверхность яйца ребристая.

Биология 
Самка откладывает яйца на тело наземных раковинных моллюсков. Личинки паразиты и хищники моллюсков семейств Eulotidae, Helicidae, Cochlicopidae и Endotondidae. В год развивается одно поколение. Зимуют на стадии личинки или куколки. Встречаются на лугах и пастбищах.

Классификация и распространение 
Род включает 12 видов встречающихся в Палеарктике.

  — Италия, Турция, Израиль, Иран.
  — Сицилия
  — Франция, Италия, Германия, Польша, Чехия, Словакия, Албания, Сербия, Болгария, Румыния, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль, Иран.
  — Италия.
  — Франция, Бельгия, Италия, Германия, Австрия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Венгрия, Сербия, Крым, Кавказ.
  — Франция, Германия, Австрия, Венгрия.
  — вся Европа от Швеции до Греции и от Испании до Урала, Турция, Иран.
  — Турция, Греция (Родос)
  — Япония (Окинава).
  — Турция, Болгария, Румыния, Сербия, Австрия, Германия.
  — Узбекистан.
  — Россия (Приморский край).

Примечания

Литература 
 

Тенницы
Роды двукрылых